Isaasat bezeichnet:
 Isaasat (Berg, Nuuk) (auch Isaasat Nunaat), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Isaasat (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland